La Fédération Nationale de Conseil en Action Sociale pour l'enseignement supérieur et la recherche (FNCAS), créée en 1976, est une instance de réflexion, d’analyse et d’évaluation du projet « Vie des personnels des Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ». La FNCAS a pour mission d'accompagner « les établissements et les organismes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour le déploiement de leur responsabilité sociétale (RSE) et son intégration dans les enjeux politiques et stratégiques». La FNCAS est une fédération professionnelle au service des acteurs de l’environnement social au travail de l’enseignement supérieur et la recherche.

Représentativité 

91 % des personnels des établissements publics du MESR (hors EPST)

Liens externes 
 www.fncas.org

Références 

Association ou organisme lié à l'éducation en France
Organisme fondé en 1976